Северянин:
 Северянин — название железнодорожной платформы Ростокино Ярославского направления МЖД в Москве до 2020 года.
 Саквояжник, северянин (исторический американский термин) ().
 «Северянин» () — будущий фильм режиссёра Роберта Эггерса.
Персоналии:
 Игорь Северянин (1887—1941) — русский поэт «Серебряного века».

См. также 

 Северянинский проезд
 Северянинский путепровод